Йо́хан Хе́нри Эли́за Ферье́ (, 12 мая 1910, Парамарибо, Суринам — 4 января 2010, Угстгест, Нидерланды) — суринамский политический деятель. Первый президент Суринама (1975—1980), последний генерал-губернатор голландского Суринама.

Биография 
Окончил педагогический колледж.

Трудовую деятедльность начал в 1927 г. учителем в Парамарибо. В 1950 г. в Нидерландах закончил докторантуру в области литературы и философии.

Член Национальной партии Суринама с момента её основания в 1946 г.

В 1946—1948 гг. избирался в Штаты (законодательный орган) Суринама.

Вернувшись в 1950 г. на родину, он работает сначала учителем, затем директором колледжа, директором департамента образования Суринама.

В 1955—1958 гг. — главный министр и министр внутренних дел.

В 1959—1965 гг. — старший советник министерства образования, искусств и наук Нидерландов.

В 1966—1968 гг. — управляющий директор Billiton Maatschappij Н. В. в Суринаме.

В 1968—1975 гг. — Генерал-губернатор Суринама. На этом посту он сумел разрешить правительственный кризис 1969 г.

В 1975 г. после обретения страной независимости становится первым Президентом Суринама.

Ушел в отставку в августе 1980 г. под давлением военных во главе с Дези Баутерсе, совершивших в феврале того же года переворот, по обвинению в сочувствии пытавшимся совершить контрпереворот силам, связанным с бывшим премьер-министром Хенком Арроном.

В 1980 г. вместе с семьей переехал в Нидерланды.

Факты 
 Является одним из самых долгоживущих руководителей глав государств и правительств в мире.
 Самый долгоживущий президент Суринама.
 На момент смерти являлся старейшим из живших на тот период бывших глав государств.

Семья 
Его вторая жена Эдме Ферье-Вас умерла в 1997 г. У него было шестеро детей от первого брака, в том числе умерший в 2006 г. писатель Лев Ферье, сын Деррик — экономист, дочь Синтия — писательница; дочери от второго брака: Жоан — директор E-Quality, Кэтлин — депутат парламента Нидерландов.

Источники 
 C.F.A. Bruijning en J. Voorhoeve (red.): Encyclopedie van Suriname, Amsterdam en Brussel 1977 (Uitg. Elsevier), pag. 204
 John Jansen van Galen: Laatste gouverneur, eerste president. De eeuw van Johan Ferrier, Surinamer, Leiden 2005 (KITLV Uitgeverij)
 http://www.dutchnews.nl/news/archives/2010/01/first_president_of_suriname_di.php
 Первый президент независимой Республики Суринам скончался в возрасте 99 лет // Finam.FM 04.01.10

Президенты Суринама
Генерал-губернаторы Суринама
Главные министры Суринама